A presente lista contempla os filmes que foram considerados extremamente ruins pelo agregador de críticas de cinema e televisão Rotten Tomatoes, recebendo 0% de rating pelos críticos do site.

Prémios de cinema para melhor filme